Union Halle steht für:

 HSG Union 92 Halle, einen Handballverein aus Halle (Westf.)
 SV Union Halle-Neustadt, einen Sportverein aus Halle (Saale)
 ZSG Union Halle, einen früheren Namen von Turbine Halle, Sportverein aus Halle (Saale)